Le tournoi de tennis d'Adélaïde est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1960 se dispute du 6 au .

Maria Bueno remporte le simple dames. En finale, elle bat Christine Truman.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Maria Bueno et Christine Truman.

En double mixte, la paire Maria Bueno et Robert Howe enlève le titre.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis d'Adélaïde

Navigation 

dames 1960
Adelaide
Tennis en Australie en 1960
Janvier 1960